Als Qualifikation zum Turnier der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 für die Mannschaften aus dem Bereich der AFC diente zum vierten Mal ein über drei Runden laufendes Qualifikationsturnier, durch das sich zwei Mannschaften für die Olympischen Spiele qualifizierten. Erstmals nahmen die laotische und die sri-lankische Fußballnationalmannschaft der Frauen teil. Aufgrund der Ansetzung der finalen Runde auf Ende Februar und Anfang März 2016, konnten China und Japan nicht wie in den Vorjahren am Algarve-Cup teilnehmen. Gleiches gilt für Australien sowie Südkorea und den Zypern-Cup, die dort in den letzten Jahren teilnahmen.

Modus 
Von den 18 gemeldeten Mannschaften, waren die fünf stärksten Mannschaften Australien, Volksrepublik China, Japan, Nord- und Südkorea direkt für die dritte Runde qualifiziert. Thailand und Vietnam mussten erst in der zweiten Runde eingreifen, in der sich eine Mannschaft für die dritte Runde qualifizieren konnte. Da Bahrain nach der Auslosung zurückzog, spielten die übrigen zehn Mannschaften zunächst in der ersten Runde in einer Vierer- und zwei Dreiergruppen drei Mannschaften für die zweite Runde aus.

Erste Runde 
Die Gruppensieger qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A in Myanmar 
Die Mannschaft aus Bahrain, die der Gruppe ebenfalls zugelost war, zog zurück. Alle Spiele wurden im Mandalarthiri Stadium in Mandalay ausgetragen.

Gruppe B in Jordanien 

Alle Spiele wurden im Petra Stadium in der jordanischen Hauptstadt Amman ausgetragen.

Gruppe C in der Republik China (Taiwan) 

Alle Spiele wurden im Taipei Municipal Stadium in Taipeh ausgetragen.

Zweite Runde in Myanmar 
Der Gruppensieger qualifizierte sich für die dritte Runde. Alle Spiele wurden im Mandalarthiri Stadium in Mandalay ausgetragen.

Dritte Runde in Japan 
Sowohl der Gruppensieger als auch der Gruppenzweite qualifizierten sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Alle fünfzehn Spiele fanden in Osaka statt, davon zehn im Nagai Stadium und fünf im Kincho Stadium.

Anmerkungen 
 Am ersten Spieltag machte die südkoreanische Torhüterin Kim Jung-mi als erste asiatische Torhüterin ihr 100. Länderspiel.  Am letzten Spieltag wurde sie mit ihrem 104. Länderspiel südkoreanische Rekordnationalspielerin.
 Am letzten Spieltag machten die japanischen Spielerinnen Yukari Kinga und Mizuho Sakaguchi ebenfalls ihr 100. Länderspiel.
 Der japanische Trainer Norio Sasaki trat nach dem letzten Spiel als Nationaltrainer zurück.
 Durch die Spiele bei diesem Turnier – und die Ergebnisse anderer Mannschaften bei gleichzeitig stattfindenden Turnieren – kletterten die Australierinnen in der FIFA-Weltrangliste um vier Plätze und erreichten mit dem 5. Platz ihre bisher beste Position. Die Volksrepublik China verbesserte sich sogar um fünf Plätze und Südkorea noch um einen Platz, während Japan und Nordkorea drei Plätze und Vietnam sechs Plätze verloren.

Einzelnachweise

Weblinks 
 the-afc.com: Women's Olympic Games
 fifa.com: Sechs asiatische Teams in den Startblöcken
 fifa.com: Neue Gesichter für Olympia aus Asien

Quali 2016 AFC
Fußballveranstaltung 2015
Fußballveranstaltung 2016